TJ Sokol Herálec je historický název těchto klubů:
TJ Sokol Herálec (okres Žďár nad Sázavou) – fotbalový klub na Žďársku
TJ Sokol Herálec (okres Havlíčkův Brod) – fotbalový klub na Havlíčkobrodsku